

Sciences et techniques

Biologie 
 Le Birman est une race de chats.
 Le Python birman ou Python molure birman (Python bivittatus) est une espèce de serpents, de la famille des Pythonidés.

Géologie 
 La plaque birmane est une microplaque tectonique de la lithosphère terrestre, généralement associée à la plaque eurasiatique.

Sciences humaines et sociales

Histoire 
 L'Armée nationale birmane (1943-1945) est une force armée indépendantiste birmane d'abord alliée à l'Axe puis aux Alliés.
 Le conflit armé birman est une guerre civile qui se déroule en Birmanie depuis l'indépendance du pays en 1948.
 Le corps Birman (mars-mai 1942) est un corps d'armée de l'armée indienne, déployé pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Les guerres anglo-birmanes (1824-1826, 1852 et 1885) sont trois conflits ayant opposé la Birmanie aux forces britanniques établies en Inde.
 La voie birmane vers le socialisme (1962-1988) est la politique socialiste instaurée en Birmanie par le gouvernement de Ne Win. C'est aussi le nom d'une convention écrite en avril 1962 par le , peu après le coup d'État.

Ethnologie et linguistique 
 On appelle Birmans :
 les citoyens de la Birmanie ;
 les Bama, l'ethnie majoritaire de la Birmanie.
 Le birman est la langue des Bama et la langue officielle de la Birmanie.
 L'ancien birman est la forme la plus ancienne du birman, parlée du  et retrouvée sur des inscriptions de Pagan.
 L'écriture birmane est un alphasyllabaire aux formes arrondies, utilisé en Birmanie pour l'écriture du birman.
 Les langues tibéto-birmanes sont un  très diversifié, au sein de la famille des langues sino-tibétaines.
 Les langues lolo-birmanes sont un sous-groupe des langues tibéto-birmanes, le plus important à l'exception des langues chinoises.

Culture et société

Cinéma 
 Nuits birmanes () est un film américain réalisé par Louis King, sorti en 1940.
 Les Rubis du prince birman () est un film américain réalisé par Allan Dwan, sorti en 1955.

Distinctions 
 Le prix Joan-et-Joseph-Birman est une distinction en mathématiques.

Jeux 
 Les échecs birmans sont une  variante du jeu d'échecs, un descendant direct du chaturanga indien.

Littérature et bande dessinée 
 Birmane est un roman de Christophe Ono-dit-Biot, publié en 2007.
 Aventure birmane est la cinquante-huitième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Tillieux.
 Chroniques birmanes est un album de bande dessinée autobiographique de Guy Delisle, publié en 2007.
 Une histoire birmane () est l'un des premiers romans de George Orwell, publié en 1934.

Sports 
 Birmane est une jument du selle français, montée en concours complet d'équitation par le cavalier français .
 Les arts martiaux birmans sont un ensemble des pratiques de combat originaires de Birmanie.
 L'aka birman est une séquence de combat réalisée dans le vide, avec ou sans armes.
 La boxe birmane utilise des techniques de combat très agressives, avec les poings, les coudes, les pieds, les genoux et la tête.
 La lutte birmane au corps à corps est un art de combat du , aujourd’hui transformé en lutte sportive.

Patronyme 

 Joan Birman (1927-), une mathématicienne américaine ;
  (1927-2016), un physicien américain ;
 Lisbeth Birman-Oestreicher (1902-1989), une artiste textile autrichienne établie en Allemagne puis aux Pays-Bas, formée au Bauhaus ;
 Richard Birman (1973-), un musicien français de zouk ;
 Serafima Birman (1890-1976), une actrice soviétique, également metteur en scène et pédagogue ;
 Serge Birman, un biologiste français.